Il doppio femminile del torneo di tennis Rome Masters 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Rennae Stubbs che hanno battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario e Magüi Serna 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (quarti di finale)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Campionesse)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (secondo turno)
 Elena Lichovceva /  Caroline Vis (primo turno)
 Kimberly Po-Messerli /  Anne-Gaëlle Sidot (secondo turno)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2000